Галена  (Смјадово, 21. мај 1985) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Галене Вичеве Генчеве. Са учењем певања се бавила у Шумену и наставила у Димитровграду (Бугарска).

Дискографија

Албуми 
 Галена (2006)
 След 12 (2008)
 Официално забранен (2010)
 Аз (2011)
 Кой (2015)

Видеографија

Спотови на страним језицима

Фолклорни спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1985.
Поп-фолк певачи
Бугарске певачице